Hymenaios of Hymen, de Griekse godin van het huwelijk
 Hymenaeus, Griekse lofzang
 Hymen (anatomie), weefsel rond de vagina-opening
 Hymen imperforatus